ФГ — многозначный термин:

 Французская Гвиана — заморский регион и заморский департамент Франции
 Союз-ФГ — ракета-носитель